Toto je seznam ostrovů Chorvatska (chorvatsky ostrov – ). V Jaderském moři patří k Chorvatsku 78 ostrovů s rozlohou větší než 1 km², 525 ostrůvků s rozlohou nad 0,01 km² a 642 útesů. Ostrovy se také nacházejí na jezerech a řekách ve vnitrozemí. Na ostrovech žije celkem 121 368 obyvatel.

Dělení

Seznam ostrovů

Obydlené chorvatské ostrovy

Neobydlené ostrovy Chorvatska (nad 1 km²)

Odkazy

Poznámky

Související články 
 Největší ostrovy Středozemního moře
 Největší ostrovy Jaderského moře

Externí odkazy 
 ,  Chorvatský statistický úřad - Největší ostrovy
 

 
Geografie Chorvatska
Chorvatsko
Chorvatsko
Chorvatsko
Ostrovy